Kokonniemi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kokonniemi (udde i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Kokon, udde utanför Borgå, med finskspråkigt namn Kokonniemi, 
 Uddas, by utanför Borgå, med finskspråkigt namn Kokonniemi, 

Robotskapade Finlandförgreningar